Con U.R.P. ci si può riferire a:

Sigle 
 Ufficio per le relazioni con il pubblico
 Union de Rugby de Paraguay – federazione rugbistica del Paraguay
 Union Républicaine du Peuple – partito politico del Benin
 Universidad Ricardo Palma – università peruviana

Codici 
 URP – codice vettore ICAO di ARP 410 Airlines
 urp – codice ISO 639-3 della lingua uru-pa-in